Luigi Fergola (1768-1835), peintre et graveur italien
 Alessandro Fergola (1812-1864), peintre italien, fils de Luigi
 Salvatore Fergola (1799-1874), peintre italien, fils de Luigi